La Croix de bronze peut faire référence à :
 Croix de bronze (Pays-Bas)  
 Croix de bronze (Philippines) 
 Croix de bronze (Canada), certification de la Société de sauvetage canadienne
 Croix de bronze  Rhodésie)
 Croix de bronze (Scoutisme), une récompense du The Scout Association pour "un héroïsme ou une action particulière face à un risque extraordinaire".